2 miejscowości w Polsce: 
 Wola Zaleska – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim 
 Wola Zaleska – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Radymno